El término Bajotierra puede referirse a:

 Bajotierra, una planta espermatofita (fanerógama) perteneciente a la familia de las Cactaceae.
 Bajotierra, un país subterráneo de Narnia, descrito en las Crónicas del mismo lugar.
 Bajotierra, un grupo musical.